Miejscowości w USA:
 Linn Creek – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Camden
Gminy w USA:
 Linn Creek (ang. Linn Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Van Buren